Granarolo puede referirse a:
 Granarolo dell'Emilia, municipio de la Provincia de Bolonia, en Emilia-Romaña, Italia;
 Granarolo Bologna, club de baloncesto italiano